Louis Dumont (1911-1998), anthropologue français
Louis Dumont (1840-1908), industriel suisse
Louis Dumont (1867-1936), homme politique français
Louis Dumont (1973-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
Louis Dumont (2005-),  cavalier français de voltige
Louis Dumont-Wilden (1875-1963), journaliste, essayiste et critique belge